Collegio elettorale di Udine – collegio elettorale per la Camera dei deputati durante il Regno d'Italia
Collegio elettorale di Udine – collegio elettorale per la Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Udine – collegio elettorale per il Senato della Repubblica dal 1948 al 2005